Futura () — может означать:

  — голландский бренд мужской и женской одежды.
 «» — хорватский журнал о научной фантастике.
  — американский художник граффити.

Футура 
 Футура — шрифт, разработанный в 1927 году Полом Реннером.